glera – szczep winorośli właściwej, dawniej nazywany prosecco.
 Glerá – rzeka na Islandii